Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Амелі Моресмо.

Кім Клейстерс виграла титул, перемігши у фіналі Амелі Моресмо з рахунком 3–6, 7–6(7–3), 6–0. Це був третій титул Клейстерс у тому сезоні і 13-й загалом за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Telecom Italia Masters 2003
Internazionali BNL d'Italia